

Cinéma et télévision
 Feast (Praznik) est un film bulgare réalisé par Dimitar Petrov en 1955.
 Feast est un film américain réalisé par Mike Tristano en 1992.
 Feast est une série télévisée britannique créée en 1997.
 Feast est un court-métrage américain réalisé par George Newnam en 2001.
 Feast est un film américain réalisé par John Gulager en 2005.
 Feast est un court métrage américain de Disney réalisé par Patrick Osborne en 2014.

Musique
 Feast est un album de The Creatures sorti en 1983.
 Feast est un album du groupe de thrash metal canadien Annihilator sorti en 2013.

Autres 
 Michael William Feast (1926-), astronome anglais.

Homonymie de titre